— неофициальный титул лидера крупнейшей партии, оппозиционной правительству Японии.

Список лидеров оппозиции (1947 — настоящее время)

Лидеры оппозиции в период Сёва (1947—1989)

Лидеры оппозиции в период Хэйсэй и Рэйва (1989 — настоящее время) 

Политика Японии
Лидеры оппозиции